Антони́ Мфа Мезюи́ (; 7 марта 1991, Бове, Франция) — габонский футболист, вратарь клуба «Роданж 91» и сборной Габона.

Клубная карьера 
Антони является воспитанником клуба «Мец». С 2010 года он стал привлекаться к играм резервной команды.

23 сентября 2011 года дебютировал за основной состав, выйдя на замену вместо получившего травму первого голкипера. Дебют сложился для молодого вратаря неудачно, он пропустил два мяча, а «Мец» проиграл 1:2.

В сезоне 2011/12 Антони провёл 7 матчей за клуб в Лиге 2. По итогам чемпионата «Мец» занял 18 место и покинул Лигу 2. На следующий год в Лиге 3 Мезюи провёл 16 матчей и вместе с командой возвратился в Лигу 2.

Карьера в сборной 
Антони выступал за юношескую сборную Франции (до 17 лет) на чемпионате Европы 2008. Мезюи принял участие во всех матчах сборной на турнире. В полуфинале благодаря его мастерству французы одолели в серии пенальти сборную Турции. В финале его команда проиграла испанцам с разгромным счётом 0:4.

В 2010 году принял решение выступать за сборную Габона. Был в заявке сборной Габона для участия в Олимпийских играх 2012 в Лондоне. На турнире не провёл ни одной игры, уступив место в воротах специально приглашённому опытному Дидье Овоно.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции

Футболисты Франции
Футболисты Габона
Игроки сборной Габона по футболу
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Серен»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года